

Architettura 
 Stadio – struttura architettonica dedicata allo svolgimento di attività sportive

Cinema 
 Stadio – film del 1934 diretto da Carlo Campogalliani

Editoria 
 Stadio – Giornale sportivo quotidiano pubblicato a Bologna dal 1945 al 1977, anno della fusione con il Corriere dello Sport.

Geografia 
 Stadio – quartiere di Reggio Calabria
 Stadio – quartiere di Catanzaro

Musica 
 Stadio – gruppo musicale italiano
 Stadio – album degli Stadio del 1982
 Lo stadio – singolo di Tiziano Ferro

Storia 
 stadio – antica unità di misura di lunghezza
 stadio – gara di corsa che si disputava nella Grecia antica in occasione degli agoni panellenici su tale lunghezza

Altro 
 Stadio – fase di un processo, di un fenomeno o di una macchina:
 Stadio – nella geologia, fase di un'era o di un periodo
 Stadio – in medicina, grado di estensione di un tumore maligno nella Classificazione TNM
 Stadio – ognuna delle parti di un razzo vettore, dotata di motori e serbatoi di carburante autonomi, che si distaccano l'una dopo l'altra durante la propulsione
 Stadio – sezione o parte di apparecchi o dispositivi elettronici in cui si effettua una determinata operazione (esempio amplificatore a due, a tre stadi)